Александр Пискунов:
 Пискунов, Александр Александрович (род. 1951) — аудитор Счётной палаты России.
 Пискунов, Александр Иванович (1870—1924) — нижегородский революционер.